Morgonbladet kan syfta på:
Svenska Morgonbladet – en kristen svensk dagstidning.
Morgonbladet.nu – Svensk nättidning.
Morgonbladet (Malmö) - en svensk dagstidning, utgiven i Malmö 1887-1891.
Helsingfors Morgonblad – en finlandssvensk dagstidning 1832-1855.
Morgonbladet (Helsingfors) – en finlandssvensk dagstidning 1872–1884.
Morgenbladet – en norsk veckotidning.
Morgenbladet (Danmark) – en dansk tidning.
Morgunblaðið – en isländsk dagstidning.

Se även
Aamulehti – en konservativ finsk dagstidning (tidningsnamnet ordagrant översatt till svenska: Morgontidningen).